1992 Голяма награда на Австралия е 8-о за Голямата награда на Австралия и шестнадесети последен кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 8 ноември 1992 година на пистата Аделаида в Австралия.

Репортаж 
Най-интересен момент е отпадането на Айртон Сена и Найджъл Менсъл за борбата за лидерството, на последния завой. Това е последното състезание за британеца преди да се състезава в ИндиКар сериите през 1993, но се завръща през 1994 и 1995 във Формула 1 като не използва любимият си номер „Червен 5“.

Мартин Брандъл, Рикардо Патрезе и Герхард Бергер са пилотите които се състезават за последно своите отбори преди да се състезават за други тимове през 1993.

Това е последно състезание за Макларън които използват двигатели Хонда. Двигателната компания напуска Формула 1, докато Муген продължава традициите на Хонда. Но през 2000 двигателите се завръщат като те работят за БАР.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Последно състезание: Стефано Модена, Оливие Груилард, Маурисио Гужелмин, Ян Ламерс, Марч и Далара
 Последни точки: Тиери Бутсен

Източници 
 

Голяма награда на Австралия